Onderdistrict in Indonesië
 Majenang (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Cilacap in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Majenang (Sukodono), een plaats in het bestuurlijke gebied Sragen in de provincie Midden-Java
 Majenang (Kedungpring), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java